Кри:
 Кри — североамериканский индейский народ.
 Кри — язык народа кри из алгонкинской группы.
 Кри — вьетский язык.
 Кри — озеро в Канаде.
 Кри — подвид козла на Крите.
 Кри — сверхлёгкий самолёт.
 Крии — инопланетная раса вселенной Marvel Comics.

Фамилия 
  (1882—1942) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз».
  (1914—1990) — австралийский гребец, участник летних Олимпийских игр в составе сборной Великобритании (1936).
  (род. 1952) — австралийская легкоатлетка, чемпионка летних Паралимпийских игр по прыжкам в высоту в классе C (1980).

Сокращения 
 КРИ — Комитет за рабочий интернационал.
 КРИ — Конференция разработчиков компьютерных игр.
 КРИ — Криволинейный интеграл.
 КРИ — Контрольно ревизионная инспекция.
 КРИ — в произведениях братьев Стругацких — Коллектор рассеянной информации, счётно-логическая машина для поисков следов событий и явлений.

См. также 
 Cree — американский производитель светодиодов и других электронных компонентов.